Engelschalk ist der Name folgender Personen:

 Engelschalk I. († 871), Markgraf (comes terminalis) der Ostmark bzw. Graf in Oberpannonien
 Engelschalk II., Ende des 9. Jahrhunderts Markgraf der Ostmark
 Albert Engelschalk (* um 1353; † um 1430), römisch-katholischer Theologe